Milenii: Mileniul al II-lea î.Hr. - Mileniul I î.Hr. - Mileniul I

Secole: Secolul al II-lea î.Hr. - Secolul I î.Hr. - Secolul I

Decenii: Anii 170 î.Hr. Anii 160 î.Hr. Anii 150 î.Hr. Anii 140 î.Hr. Anii 130 î.Hr. - Anii 120 î.Hr. - Anii 110 î.Hr. Anii 100 î.Hr. Anii 90 î.Hr. Anii 80 î.Hr. Anii 70 î.Hr. Anii 60 î.Hr.

Ani: 133 î.Hr. 132 î.Hr. 131 î.Hr. 130 î.Hr. 129 î.Hr. - 128 î.Hr. - 127 î.Hr. 126 î.Hr. 125 î.Hr. 124 î.Hr. 123 î.Hr.

 


Evenimente

Arte, științe, literatură și filozofie

Nașteri

Decese 

128 î.Hr.